La  voit le FC Auch évoluer en première division, le meilleur niveau du rugby français.

Alors que l’élite est réduite de 64 à 32 clubs, Auch est relégué de justesse en groupe B.

Le section féminine du club est quant à elle championne de France après une victoire sur son voisin tarbais en finale.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 27 points soit 6 victoires, 1 nul et 7 défaites et est éliminé et relégué en groupe B au goal-average au profit de Lourdes.

À domicile 
 Auch-Aire 25-10
 Auch-Béziers 11-35 : large défaite contre le grand Béziers qui gagnera ses 14 matchs de poule.
 Auch-Lourdes 7-3
 Auch-Montauban 13-13
 Auch-Montferrand 12-9
 Auch-Chalon 22-10
 Auch-Bagnières 3-19 : Jean-Michel Aguirre réussi une grande prestation permettant à son équipe de s'imposer en terre gersoise.

À l’extérieur 
 Aire-Auch 15-46 : c’est historiquement la plus large victoire de l’histoire du club à l’extérieur.
 Béziers-Auch 47-6
 Lourdes-Auch 19-3 : Lourdes se maintient de justesse au goal-average.
 Montauban-Auch 27-6
 Montferrand-Auch 71-4 : c’est historiquement la plus lourde défaite de l’histoire du club en championnat. Auch qui n’a pas envoyé sa meilleure formation en Auvergne encaisse 13 essais alors que Montferrand joue à 14 pendant les 3/4 du match, le centre Anastique s’étant claqué (les remplacements étaient autorisés à l’époque au niveau international mais pas en championnat).
 Chalon-Auch 15-23
 Bagnieres-Auch 15-0

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge derrière Narbonne, Dax, Biarritz et Pau avec 10 points (2 victoires et 4 défaites) mais devant La Rochelle et Bayonne.

À domicile

À l’extérieur

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}
Grenoble est exclu pour avoir fait signer le demi de mêlée de Tarbes Ch. Martinez sans l'accord du président du club bigourdan.
Il n'est pas remplacé ce qui explique que cette poule ne compte que 6 clubs.

Poule D 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Montferrand,  Béziers,  Montauban,  Narbonne,  Tarbes,  Toulouse,  Toulon et  Dax.

Effectif 
 Arrière : Jacques Brunel
 Ailiers : Philippe Dupuy
 Centre : Henri Cistacq 
 Ouvreur : Dall’Ava
 Demi de mêlée : Paché
 Troisièmes lignes centre : 
 Troisièmes lignes aile : Maurice Dupey 
 Deuxièmes lignes : 
 Talonneur : Marc Daroque
 Pilier :

Bibliographie

Notes et références 

1972-1973
Rugby à XV en 1972
Rugby à XV en 1973